Hatch House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hatch House (Alabama), ID-Nr. 91001483
 Hatch House (Maine), ID-Nr. 79000179